Der China International Challenger Jinan 2017 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 12. August 2017 in Jinan stattfand. Er war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 101 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 87 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 86 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Jinan